Boroszló, szláv eredetű keresztnév
Wrocław lengyel város magyar neve
Boroszló, szlovákiai település az Eperjesi járásban